Името Горановци носят две български села:

 Горановци, област Велико Търново
 Горановци, област Кюстендил